Luana – nome proprio di persona italiano femminile
Luana – comune della contea di Clayton (Iowa, Stati Uniti d'America)
Luana – circoscrizione rurale della Tanzania
Luana – figura mitologica del folclore rumeno
Luana – personaggio dei Pokémon
Luana, la vergine sacra – film del 1932 diretto da King Vidor